Sliwez ist der Nachname folgender Personen:

 Assol Sliwez (* 1982), weißrussische Freestyle-Skierin
 Zimafej Sliwez (* 1984), weißrussischer Freestyle-Skier